Авелічев (Авеличев) — українське прізвище. Відомі носії:
 Авеличев Іван Тихонович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу
 Авелічев Володимир Васильович — радянський громадський діяч